Borrello steht für:

 Borrello, Gemeinde in der Provinz Chiete, Italien
 Brandon Borrello (* 1995), australischer Fußballspieler
 Borrello Island, Insel im  Archipel der Windmill-Inseln (Antarktis)

Siehe auch:
 Borello
 Borriello